Alto dos Moinhos (Lisboa) — bairro de Lisboa
 Alto dos Moinhos (arruamento) — em Lisboa
 Estação Alto dos Moinhos — estação do metropolitano de Lisboa

Ver também 
 
 

Desambiguações de topônimos